Rovigliano (Città di Castello), plaats in de provincie Perugia.
 Rovigliano (Torre Annunziata), plaats in de metropolitane stad Napels.
 Rovigliano (eiland), eiland in provincie Napels.